Die 13. U-16-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2008 in Usbekistan ausgetragen. Das Turnier begann am 4. Oktober und endete am 19. Oktober. Sieger wurde der Iran durch einen 2;1-Sieg gegen Südkorea. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit den beiden unterlegenen Halbfinalisten Vereinigte Arabische Emirate und Japan für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2009.

Qualifikation 

Die gemeldeten Nationen ermittelten in acht Gruppen die Teilnehmer. Usbekistan musste sich als Gastgeber ebenso qualifizieren:

  (Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
  (Titelverteidiger)

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in vier Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 4. bis 19. Oktober 2008 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Iran und Südkorea sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten Japan und Vereinigte Arabische Emirate qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2009.

Weblinks 
 Asian U-17 Championship 2008 auf rsssf.com (englisch)

2008
Fußballveranstaltung 2008
Fußball (Usbekistan)
Sportveranstaltung in Taschkent